Paula Hawkins (1927–2009) amerikai politikus, Florida állam szenátora
Paula Hawkins (1972–) angol író